Іванов Валентин Гаврилович (1936—2008) — український композитор. Заслужений працівник культури України.
 Іванов Валентин Козьмич (1934—2011) — радянський футболіст, згодом радянський та російський футбольний тренер.
 Іванов Валентин Олександрович — радянський футбольний тренер.